Жела́ () — горная вершина на границе Франции (департамент Приморские Альпы) и Италии (провинция Кунео), наивысшая точка массива Меркантур в Приморских Альпах. Высота — 3143 м..

Примечания

Ссылки 
 Summitpost.org

Альпы
Горы Франции
Горные вершины Италии